Marcus Olsson ist der Name folgender Personen:

* Marcus Olsson (Regisseur) (Lars Göran Marcus Olsson; * 1972), schwedischer Filmregisseur, Produzent und Schauspieler 
 Marcus Olsson (Eishockeyspieler) (* 1986), schwedischer Eishockeyspieler 
 Marcus Olsson (Fußballspieler) (* 1988), schwedischer Fußballspieler